

Pessoas 
 Kinzie Kenner

Localidades 
 Kenner (Luisiana)

Outros 
 Kenner

Desambiguação